McCann är ett irländskt och skotskt efternamn. Det kan avse

Personer

 Colum McCann (född 1965), irländsk författare
 Daniel McCann (1957–1988), irländsk terrorist
 Eamonn McCann (född 1943), nordirländsk journalist, författare och politisk aktivist
 Gavin McCann (född 1978), engelsk fotbollsspelare
 Jared McCann(född 1996), kanadensisk ishockeyspelare
 Jim McCann (1944–2015), irländsk folkmusiker och underhållningsartist
 Kirsten McCann (född 1988), sydafrikansk roddare
 Madeleine McCann (född 2003), brittisk flicka som försvann 2007
 Michael McCann (född 1977), australisk landhockeyspelare
 Rory McCann (född 1969), skotsk skådespelare

 McCann (auktor), beteckingar vid biologisk namngivning

Företag
 McCann Erickson – globalt nätverk av reklambyråer
 McCann Stockholm – svensk reklambyrå, ingår i McCann-nätverket

Geografi

 McCann Lake, Kanada, USA
 McCann Creek, Kanada, USA
 McCann Glacier, Antarktis
 McCann Hill, Kanada, USA
 McCann Island, Kanada
 McCann Peninsula, Kanada
 McCann Point, Antarktis

 Île McCann, Kanada
 Lac McCann, Kanada
 Mount McCann, Antarktis
 Ruisseau McCann, Kanada

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Irländska efternamn